

Cinema 
 Viaggio in Italia  – film del 1954 diretto da Roberto Rossellini

Letteratura 
 Viaggio in Italia (Italienische Reise) – saggio di Johann Wolfgang von Goethe
 Viaggio in Italia – reportage di Guido Piovene

Musica 
 Viaggio in Italia  – album di Claudio Lolli del 1998
 Viaggio in Italia  – album di Alice del 2003